Piece by Piece — седьмой студийный альбом американской певицы Келли Кларксон, выпущенный 27 февраля 2015 года под звукозаписывающим лейблом RCA Records.
Альбом возглавил основной американский хит-парад Billboard 200 (в 3-й раз в её карьере).

История 
Первые записи нового материала для альбома были начаты во время концертного турне 2013 Honda Civic Tour вместе с группой Maroon 5. 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Агрегатор рецензий сайт Metacritic дал оценку 63 (из 100) основываясь на 12 обзорах.

Piece by Piece впервые был издан в Европе и Океании 27 февраля 2015 лейблом RCA Records через его компанию Sony Music Entertainment. 3 марта 2015 релиз вышел в США на RCA и 19 Recordings. В тот же день вышло ограниченное издание box set, включающее делюксовое издание альбома. Двойной виниловый альбом LP вышел 24 марта 2015.

Список композиций 

 Notes
  продюсер по вокалу
  дополнительный продюсер

Чарты

Награды и номинации

История выхода

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Келли Кларксон
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы RCA Records
Концептуальные альбомы
Альбомы 19 Recordings
Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином